
Molekulska formula -{C6H8O7}- se može odnositi na:

 Limunska kiselina
 Izolimunska kiselina